A 799-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Kelenföld vasútállomás és Pilisvörösvár, bányatelep között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

2017. április 1-jétől Zsámbékon megáll az Ady Endre utcánál és a Magyar utca 59.-nél is.

Megállóhelyei 
Egyes menetek csak Zsámbék, autóbusz-forduló és Piliscsaba vasútállomás között közlekednek. Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon közlekedő 798-as busz nincsen feltüntetve.

! Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||végállomás||90||83
|align=left|
|-
|∫||Budapest, Kelenföld vasútállomás (Őrmező)(csak leszállás céljából)||81||∫
|align=left|
|-
|∫||Budapest, Sasadi út(csak leszállás céljából)||80||∫
|align=left|
|-
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|32||Zsámbék, autóbusz-forduló||colspan=2|50
|align=left|
|-
|34||Zsámbék, Ady Endre utca||colspan=2|48
|align=left|
|-
|35||Zsámbék, Magyar utca 59.||colspan=2|47
|align=left|
|-
|36||Zsámbék, Vasbolt||colspan=2|46
|align=left|
|-
|37||Zsámbék, Új iskola||colspan=2|45
|align=left|
|-
|38||Tök, Fő utca 100.||colspan=2|44
|align=left|
|-
|39||Tök, Kútvölgy||colspan=2|43
|align=left|
|-
|40||Tök, Temető||colspan=2|42
|align=left|
|-
|41||Tök, Központi Major||colspan=2|41
|align=left|
|-
|42||Tök, Körtvélyes||colspan=2|40
|align=left|
|-
|44||Perbál, Kisperbál||colspan=2|38
|align=left|
|-
|45||Perbál, központ||colspan=2|37
|align=left|
|-
|51||Tinnye, Bocskai utca 50.||colspan=2|31
|
|-
|52||Tinnye, szövetkezeti vendéglő||colspan=2|30
|align=left|
|-
|54||Berekerdei erdészház, bejárati út||colspan=2|28
|align=left|
|-
|57||Garancsi tó||colspan=2|25
|align=left|
|-
|61||Piliscsaba, Bécsi út||colspan=2|21
|align=left|
|-
|62||Piliscsaba, városháza||colspan=2|20
|align=left|
|-
|64||Piliscsaba, vasútállomásvégállomás||colspan=2|18
|align=left|
|-
|67||Piliscsaba, városháza||colspan=2|15
|align=left|
|-
|69||Piliscsaba, Klévíz||colspan=2|13
|align=left|
|-
|71||Piliscsaba, Pázmány Péter Egyetem||colspan=2|11
|align=left|
|-
|73||Pilisvörösvár, Kopár Csárda||colspan=2|9
|align=left|
|-
|76||Pilisvörösvár, Terranova Kft.||colspan=2|7
|align=left|
|-
|78||Pilisvörösvár, vasútállomás||colspan=2|*
|align=left|
|-
|*||Pilisvörösvár, vasútállomás bejárati útvégállomás||colspan=2|*
|align=left|
|-
|79||Pilisvörösvár, kultúrház||colspan=2|4
|align=left|
|-
|81||Pilisvörösvár, városháza||colspan=2|2
|align=left|
|-
|82||Pilisvörösvár, Fő út 31.||colspan=2|1
|align=left|
|-
|83||Pilisvörösvár, bányatelepvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}
*Csak néhány járat érinti, melynek egyben a végállomása is.

Jegyzetek

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Zsámbék autóbuszvonalai
Pilisvörösvár autóbuszvonalai
Piliscsaba autóbuszvonalai
Tök autóbuszvonalai
Perbál autóbuszvonalai